Пе́кка О́лави Ха́ависто (; ) — финский государственный политический деятель. Министр иностранных дел с 6 июня 2019 года.

Председатель партии «Зелёный союз» (1993—1995 и 2018—2019), председатель «Европейской партии Зелёных» (2000—2006). Министр окружающей среды и развития Финляндии (1995—1999), министр по вопросам развития Финляндии (2013—2014). Кандидат на выборах президента Финляндии 2012 (вышел во второй тур, набрав более миллиона голосов) и 2018 годов.

Биография 
Родился 23 марта 1958 года в Хельсинки.

Был приглашенным исследователем в Институте международных дел, специализирующемся на России и вопросах, связанных с новыми угрозами безопасности. Работал приглашенным лектором в Бристольском университете по тематике международных экологических проблем.

Регулярно читает лекции в Университете Хельсинки и  в Обераммергау.

Политическая карьера 
В 1987—1995 и 2007 годах работал в руководстве партии Зелёный союз (в 1993—1995 годах — председатель партии).

С 1995 по 1999 годы работал министром окружающей среды и развития в .

С 2000 по 2006 годы был председателем Европейской партии Зелёных и курировал программы ООН по окружающей среде, был экспертом ЮНЕП.

17 октября 2013 года был назначен министром по вопросам развития Финляндии (министром по делам сотрудничества в целях развития) в кабинете Катайнена. Он сменил на этом посту другого представителя Зелёных, Хейди Хаутала, которая 11 октября 2013 года объявила о своём уходе в отставку, взяв на себя ответственность за факт незаконного давления министерства на руководство госкомпании  в 2012 году. В кабинете Стубба, сформированном в июне 2014 года, сохранил за собой этот портфель, однако уже в сентябре того же года Зелёный союз в связи с одобрением кабинетом Стубба обновления лицензии  на строительство АЭС Ханхикиви-1 вышел из правящей коалиции.

В связи с назначение на министерский пост отказался от участия в 2014 году в выборах в Европарламент и заявил о намерении участвовать в парламентских выборах 2015 года. Зелёный союз на них занял 5-е место и получил 15 мандатов.

3 ноября 2018 года на партийном собрании, прошедшем в Хельсинки, был избран новым председателем партии «Зелёных», сменив на этом посту Тоуко Аалто. Его единственным соперником была бывшая глава парламентской фракции «Зелёных» Оути Аланко-Кахилуото. Хаависто был избран на срок до следующего партийного собрания. Как и планировалось, Хаависто не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок — и 15 июня 2019 года на прошедшем в Пори партийном съезде новым лидером была избрана Мария Охисало.

6 июня 2019 года получил портфель министра иностранных дел в кабинете Ринне, 10 декабря — в кабинете Марин.

5 июля 2022 года подписал протокол по вступлению Финляндии в НАТО.

Президентские выборы (2012) 

11 июня 2011 года Хаависто был выдвинут от партии Зелёный союз в качестве кандидата на пост президента на выборах президента Финляндии 2012 года.

22 января 2012 года в первом туре президентских выборов Хаависто набрал 18,8 % голосов и вышел во второй тур вместе с набравшим 37 % голосов Саули Нийнистё, кандидатом от партии Национальная коалиция. 5 февраля 2012 года состоялся второй тур выборов, в котором победил Нийнистё, а Хаависто набрал  (37,4 %) голосов. По данным социологического опроса, проведённого в марте 2012 года по заказу газеты Helsingin Sanomat, гомосексуальность Пекка Хаависто стала второй по значимости причиной, по которой третья часть избирателей проголосовала за Саули Нийнистё.

Президентские выборы (2018) 

12 февраля 2017 года Хаависто был выдвинут от партии Зелёный союз в качестве кандидата на пост президента на выборах президента Финляндии 2018 года. По его словам, на принятие им решения о выдвижении своей кандидатуры повлияла нынешная международная обстановка: он считает необходимым во время предвыборной кампании поднять вопросы, касающиеся общечеловеческих ценностей, а также будущего Финляндии и её государственной безопасности. Занял на выборах второе место после Саули Ниинистё, набрав 12,4 % голосов.

Личная жизнь, финансовое положение 
С 2002 года состоит в однополом гражданском партнёрстве с  (род. 1978), выходцем из Эквадора, стилистом в одном из парикмахерских салонов Хельсинки.

По состоянию на начало 2012 года Хаависто не имел ни ценных бумаг, ни собственной жилплощади, несмотря на годовой доход свыше  евро.

Труды 
 Inter-rail-opas. Porvoo, Helsinki, Juva: WSOY, 1978. ISBN 951-0-08595-2
 Nuori Eurooppa. Inter-rail opas. Porvoo, Helsinki, Juva: WSOY, 1986. ISBN 951-0-13604-2
 Kesä Balkanilla. Helsinki: Wutum, 1999. ISBN 951-98391-0-0
 Afrikan tähteä etsimässä. Helsinki: Taloustieto, 2010. ISBN 978-951-628-499-9
 Hatunnosto. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-952-247-120-8
 Anna mun kaikki kestää. Sovinnon kirja. Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-38578-4

Примечания

Ссылки 
 
 Pekka Haaviston 2012 presidentinvaalikampanjan kotisivut 
 Официальная страница Пекки Хаависто
 Официальная страница Пекки Хаависто на сайте Парламента Финляндии
 Официальная страница министра по вопросам развития на сайте Министерства иностранных дел Финляндии

Активисты ЛГБТ-движения в Финляндии
Министры охраны окружающей среды Финляндии
Министры иностранных дел Финляндии
Кандидаты в президенты Финляндии
Председатели Европейской партии зелёных